Der Name Kjeldahl bezeichnet:

 den dänischen Chemiker Johan Kjeldahl (1849–1900)
 die nach ihm benannte Kjeldahlsche Stickstoffbestimmung
 den nach ihm benannten Kjeldahl-Kolben